Lázaro Martínez (ur. 1962) – kubański sprinter,
 Lázaro Martínez (ur. 1997) – kubański trójskoczek.